

Sigle 
  Paesi in via di sviluppo
 Persistent Vegetative State  – stato vegetativo persistente
 Principal Variation Search

Codici 
 PVS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto civile di Provideniya (Russia)